G4:

 G4 — cкоростная автодорога «Пекин — Гонконг — Макао», часть автомобильного маршрута AH1.
 G4 — тип двухштырькового разъёма электроламп.
 G4 — группа четырёх, Япония, Германия, Индия и Бразилия как кандидаты в постоянные члены Совета Безопасности ООН.
 G4 — сокращённое обозначение «Золотой четверки» (), успешной гребной команды из Дании.
 G4 TV — американский телеканал.
 PowerPC G4 — четвёртое поколение 32-разрядных микропроцессоров PowerPC.
 Power Mac G4, PowerBook G4, iMac G4, Xserve G4, iBook G4, Mac mini G4 — компьютеры Apple
 Mercedes-Benz G4 — полноприводный трёхосный внедорожник, выпускавшийся с 1934 по 1939 год.

См. также 
 4G